Alistair Brownlee (1988-), un triathlète anglais ;
 Frank Brownlee (1874-1948), un acteur américain ;
 John Edward Brownlee (1884-1961), un avocat et homme politique canadien ;
 Jonathan Brownlee (1990-), un triathlète anglais ;
 Lawrence Brownlee (1972-), un ténor américain.

 Brownlee, village situé au Saskatchewan .